Nebelbach steht für:
 Nebelbach (Buchberger Bach), rechter Oberlauf des Buchberger Bachs (zur Wolfsteiner Ohe) nahe Hundswinkel, Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Nebelbach (Hydrographers Cove), Bach auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Nebelbach (Klosterbach), linker Zufluss des Klosterbachs (zur Donau) bei Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Nebelbach (Zürichsee), östlicher Zufluss des Zürichsees in Riesbach, Stadt Zürich, Bezirk Zürich, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Nebel (Fluss)